Peter O'Donnell (1920–2010), est un écrivain britannique.
Peter O'Donnell (voile) (1939–2008), skipper australien
Peter O'Donnell (Texas) (né en 1924), homme politique américain